Gaishorn peut faire référence à :
 Gaishorn, montagne dans les Alpes d'Allgäu, en Tyrol (Autriche) ;
 Gaishorn am See, bourg autrichien du district de Liezen, en Styrie.